

Села:
 Сокільники — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Сокільники — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Сокільники — Львівська область, Львівський район
 Сокільники — Тернопільська область, Тернопільський район

Сокільники — село, Мінська область, Молодечненський район

Див. також 
 Сокольники